

Patronymie
 Claire-Mélanie Sinnhuber (1973- ) est une compositrice franco-suisse.
 Johann Sinnhuber (1887-1974) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.